Antonio Rubio puede hacer referencia a:
Antonio Rubio de Rueda (1548-1615), filósofo y teólogo español;
Antonio Rubió y Lluch (1856-1937), helenista, historiador, medievalista y escritor español;
Antonio Rubio Pérez (1882-1953), periodista y político uruguayo;
Antonio Rubio Marín (1884-1980), arquitecto, cartógrafo y matemático español;
Antonio Rubio Torres (1899-1964), arquitecto español;
Antonio Rubio Fernández (n. 1949), exboxeador español; o a
Antonio Rubio Campaña (n. 1951), periodista, escritor y docente español.